Lophaster är ett släkte av sjöstjärnor som beskrevs av Addison Emery Verrill 1878. Lophaster ingår i familjen solsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Solsjöstjärnor
Lophaster